zvonik, toranj 
 Zvonik (Farkaševac), naselje u općini Farkaševac
 Zvonik (časopis)